Махму́д Па́к Ни́ят (; род. 10 декабря 1952, Казерун, Фарс, Иран) — иранский актёр театра и кино. Известен главными ролями в фильмах «Заброшенная станция» (2002), «Царство Сулеймана» (2010) и в телесериале «Пророк Юсуф» (2008).

Биография 
Родился 10 декабря 1952 году в Казеруне. Он начал играть в театре с 1969 года, принял участие примерно в 52 театральных преставлениях. С 1988 года снимается в кино и на телевидении, с 1991 года — в телесериалах. Махмуд Пак Ният 8 лет отработал в кукольном театре, поставил 13 спектаклей и снял 2 кукольных телесериала.

Номинации 
 «Лучший актёр» на 30-м Международном фестивале «Фаджр»
 «Лучшая мужская роль» на 24-м Международном фестивале «Фаджр»

Фильмография

Примечания

Ссылки